

Caratteristiche tecniche
È un centravanti.

Collegamenti esterni